Listă de sportivi români se poate referi la:

 Listă de fotbaliști români
 Listă de șahiști români
 Listă de tenismene române
 Listă de tenismeni români
Listă de gimnaste române
Listă de gimnaști români

Fotbal

 Cosmin Contra
 Radu Nunweiller
 Andrei Petrescu
 Mircea Sasu

Șah

 Dieter Nisipeanu

Vezi și
Listă cu fotbaliști români expatriați
Listă de sportivi vegetarieni

Români
Sportivi români
Listă